

Жулавка — село в гміні Прущ-Ґданський Ґданського повіту Поморського воєводства
 Жулавка — село в гміні Вижиськ Пільського повіту Великопольського воєводства